The Omen, een Amerikaanse film
Damien: Omen II, de eerste vervolgfilm 
Omen III: The Final Conflict, de tweede vervolgflim
Omen IV: The Awakening, de derde vervolgfilm
The Omen 666, remake van de oorspronkelijk film, The Omen
Omen (band), een Amerikaanse band
Omen (Disclosure), een muzieknummer
Omen (Soulfly), een muziekalbum van Soulfly
Omen (Orbital), een single van de Britse muziekband Orbital
Omen (The Prodigy), single van de Britse muziekband The Prodigy
Omen (Star Wars), een stripalbum van Star Wars
Omen (voorteken), term voor een gunst­ig of ongunstig voorteken